Laurent Lévy est un réalisateur français.

Biographie 
Après avoir étudié les lettres modernes et le cinéma, il devient assistant de réalisation (Arthur Joffé, Claude Chabrol, Pascal Thomas…). Il réalise ensuite vidéoclips, émissions musicales et films publicitaires.

Puis il réalise notamment de nombreuses fictions pour la télévision, et des documentaires (Histoire du blue-Jean, Musée du Vieux-Nimes)

Fictions jeunesse, drame, polar, comédie... Son parcours est marqué par la diversité, des sujets, genres et formats :

Finalement un grand nombre d’épisodes de séries, certaines initiées comme pilotes.

Il aborde également le spectacle vivant avec la pièce (Un chien c’est bien) au théâtre de la Pépinière, dont il signe la mise en scène et l’adaptation.

De 2015 à 2018, administrateur de la SACD, Co-président de la commission TV de 2016 à 2018.

Formateur et enseignant spécialisé dans la réalisation et l’écriture, direction de stages professionnels, consultant spécialisé pour l’audiovisuel.

Filmographie

Réalisateur 
 Les Intrépides (avec Lorant Deutsch et Vincent Cassel)
 Simon Magellan, (qui deviendra Commissaire Magellan)
 Hôpital, (saison 1, avec Farid Bentoumi, Léa Bosco, Yannick Soulier...)
 Sous le soleil… (avec Sagamore Stévenin, 2 épisodes pilotes)

Téléfilms 

 1985 Rosa la rose, fille publique
 1988 La Baby-sitter
 1988 Salut les homards,
 1993 Le juge est une femme
 1994 Extrême limite
 1997 Joséphine, ange gardien
 1999 Les Compagnons de l'aventure
 1999 La Crim'
 2002 Père et maire, 
 2007 Bac +70, avec Pierre Mondy et Lizzie Brocheré, prix de la comédie à en 2007 au Festival des créations télévisuelles de Luchon, 
 2010 Interpol

Acteur 

 1997 Mauvais genre
 2003 Albert est méchant
 2004 La première fois que j'ai eu 20 ans de Lorraine Lévy

Liens externes 

Réalisateur français
Acteur français de cinéma
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Lieu de naissance inconnu